spójna składowa grafu
 spójna składowa przestrzeni topologicznej